Ме́еров — еврейская фамилия (от мужского личного имени Ме́ер); имеет женскую форму Меерова.
 Мееров, Александр Александрович (1915—1975) — русский советский писатель-фантаст и учёный-ракетостроитель.
 Мееров, Михаил Владимирович (1911—2004) — механик, лауреат премии имени А. А. Андронова.
 Мееров, Саул Львович (Авигур, 1899—1978) — израильский государственный деятель.
 См. также 
 Меерович